Kheda (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Kheda (stad), de voormalige hoofdplaats van het Indiase district Kheda